Іль-д'Екс () — муніципалітет і острів у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розміщений на відстані близько 415 км на південний захід від Парижа, 135 км на південний захід від Пуатьє, 16 км на південь від Ла-Рошель.

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 115 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 221,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт 
 [ Розташування муніципалітету Іль-д'Екс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморська Шаранта
Біскайська затока
Острови Франції
Приморська Шаранта